Il y a une route départementale 52 ou RD 52 ou D52 :
 dans le département de la Lozère, où elle relie Nasbinals à Saint-Germain-du-Teil ;
 dans le département du Nord, encore appelée "Voie romaine" ou "Steen Straet" et qui relie Cassel à Mardyck ;
 dans le département du Puy-de-Dôme, où elle relie La Miouze à Lempdes ;
 dans le département de l'Eure, où elle relie Saint-Pierre-les-Elbeuf à Marcilly-sur-Eure en passant par Évreux ;
 dans le Jura, la D52 avec 8 tués pour 23 kilomètres, soit une accidentalité de 0,35 tué par kilomètre, est la seconde route la plus accidentogène du Jura par kilomètre parcouru.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

Références

052